Földrajz
 Magyarország
 Várad, település Baranya megyében, a Szigetvári járásban
 Pécsvárad, település Baranya megyében, a Pécsváradi járás székhelye
 Szilvásvárad, település Heves megyében, a Bélapátfalvai járásban
 Románia
 Nagyvárad (románul Oradea),  megyei jogú város, Bihar megye székhelye
 Sóvárad (románul Sărățeni), település Maros megyében
 Szerbia
 Pétervárad (szerbül Петроварадин / Petrovaradin), település a Vajdaságban
 Szlovákia
 Barsvárad (szlovákul Tekovský Hrádok), település a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Alsóvárad (szlovákul Dolný Hrádok), Barsvárad településrésze, korábban önálló település a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Felsővárad (szlovákul Horný Hrádok), Barsvárad településrésze, korábban önálló település a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Kisvárad, (szlovákul Nitriansky Hrádok), Nagysurány város része, korábban önálló település a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában

Sajtó
 Várad, 2002-ben indult folyóirat Nagyváradon